Diano Arentino – Comune italiano in provincia di Imperia.
Diano Castello – Comune italiano in provincia di Imperia.
Diano d'Alba – Comune italiano in provincia di Cuneo.
Diano Marina – Comune italiano in provincia di Imperia.
Diano San Pietro – Comune italiano in provincia di Imperia.
Teggiano – Comune italiano, fino al 1862 Diano, in Provincia di Salerno
Vallo di Diano (anche Valdiano) – sub-regione geografica della provincia di Salerno

Altri progetti